Piano Man: The Very Best of Billy Joel — сборник лучших хитов американского музыканта Билли Джоэла, выпущенный 15 ноября 2004 года на музыкальном лейбле Columbia Records. Был перевыпущен 10 июля 2006 года с добавлением DVD. Компакт-диск содержал 18 песен, DVD — 10 видео (некоторые из которых были концертными). Цифровое переиздание сборника содержало последним треком песню «Vienna».

Список песен

DVD

Чарты 

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Билли Джоэла
Сборники 2004 года
Сборники Columbia Records